Алекса́ндр Ана́ниевич Каэлас (; ) — эстонский учёный, профессор психологии и философии Иркутского (1918—1919) и Тартусского университетов (1919—1920), статский советник (1915), переводчик на эстонский язык православных богослужебных книг.

Биография 
Родился 21 октября 1880 года в Каркси, в Полленхоф в Перновском уезде в крестьянской семье. Оставался холост.

В 1895 году по первому разряду окончил Рижское духовное училище в связи с чем был зачислен без экзаменов в Рижскую духовную семинарию, которую окончил в 1901 году.

В 1905 году окончил Московскую духовную академию со степенью кандидата богословия и магистранта с назначением на должность преподавателя логики, психологии, философии, дидактики и немецкого языка в Калужской духовной семинарии. В 1907 году был секретарём правления Общества во имя преподобного Тихона Калужского.

В связи с поступлением в Императорский Московский университет, в Москве, с 1908 года был участником Психологического семинария Г. И. Челпанова, председателем Эстского общества вспомоществования учащимся в высших учебных заведениях Москвы, преподавателем русского языка во 2-й московской гимназии. В 1910 году ему было присвоено звание коллежского советника. В 1911 году с дипломом первой степени окончил университет и был оставлен ассистентом на кафедре психологии. С 1914 года занял должность приват-доцента по кафедре философии историко-филологического факультета Московского университета, а с 1915 года также стал руководителем лаборатории при Московском педагогическом собрании и работ по теме «Волевое усилие и пульс».

В 1917—1918 годах член Поместного собора Православной российской церкви по избранию как мирянин от Рижской епархии, участвовал в 1-2-й сессиях, член II, XIII отделов.

С 1918 года приват-доцент, затем профессор психологии Иркутского университета, лидер делегации Временного правительства Эстонии на Государственном совещании в Уфе (член Комиссии по организации центральной власти).

21 марта 1919 года на Соборе Эстонской православной церкви в Таллине при единодушном одобрении клириков и мирян заочно был избран кандидатом на кафедру правящего архиерея, но отказался её занять, намереваясь преподавать в Тартуском университете, профессором философии которого был избран.

В 1920 году — поверенный в делах Эстонского консульства в Иркутске.

Скончался 19 апреля 1920 года в Иркутске от тифа.

Сочинения 
 Письмо в Синод // РГИА. Ф. 796. Оп. 204. Oтд. 1. Ст. 5. Д. 518. Л. 17.
 Письмо к протоиерею Д. В. Рождественскому // НИОР РГБ. Ф. 248. К. 2. Ед. хр. 23.
 Записки по логике. Курс логики как учения о познании. Калуга, 1907.
 Владимир Соловьёв как философ и моралист. Калуга, 1908.
 О природе воли и ее воспитании // Объединение. 1912. № 18.
 Eesti tutvustamise asjus // Postimees. 1915. 29 декабря. № 299. С. 3.
 К вопросу о генезисе эмоций // Георгию Ивановичу Челпанову от участников его семинаров в Киеве и Москве. М., 1916. С. 372—401.
 К вопросу о природе и выражении эмоций (Анализ трехмерной теории чувствования Вундта) // Психологическое обозрение. 1917. № 3/4.
 О воле и ее воспитании // Психология и дети. 1917. № 6/8.
 Дитя в его жизни и творчестве. Сб. М., 1918.

Литература 
 Научный архив Российской академии образования. Ф. 80 (личный фонд); ЦГАМ. Ф. 418. Оп. 479. Д. 66.
 Калужский церковно-общественный вестник. 1907. № 32. С. 16; 1912. № 14.
 Рыбников Н. Природа воли и ее воспитание: Доклад, читанный А. А. Каэласом в Педагогическом собрании 26 января 1913 г. // Для народного учителя. 1913. № 5.
 Отчет о состоянии и действиях Московского университета за 1916 год. Ч. 2. М., 1917. C. 93.
 Ramul K. Professor Aleksander Kaelas // Eesti Kirjandus. 1921. № 2. С. 54-61.
 Uus Elu. 1928. № 8/9. С. 4-7.
 Русский исторический архив. Прага, 1929. С. 150.
 Igavene mälestus: Professor A. Kaelase surmapäeval // Usk ja Elu. 1936. 30 апреля. № 5. С. 75-76.
 Konsap M. Aleksander Kaelase elu ja looming. Diplomitoo TRÜ loogika ja psühholoogia kateedris. Käsikiri. Tartu, 1980.
 Тульвисте П. Краткий очерк истории эстонской психологии // Ученые записки Тартуского государственного университета. Познавательные процессы. Тарту, 1984. С. 8-10.
 Eesti teaduse biograafiline leksikon. Т. 1. Tallinn, 2000.
 Журавлёв В. Государственное совещание: к истории консолидации антибольшевистского движения на востоке России в июле — сентябре 1918 г. // Сибирь в контексте отечественной и мировой истории XVII—XXI вв. Новосибирск, 2007.
 Психологический институт в Москве: российский центр психологической науки, культуры и образования. М., 2012. С. 62-80.
 Батыршина А. Воспитание «Благородства воли» в работах А. А. Каэласа // Гуманизация образования. 2017. № 1.
 Тамби С. Эстонские студенты в Москве в начале XX века // Бюллетень Центра этнорелигозных исследований. 2017. № 4 (8). С. 112—119.
 Документы Священного Собора Православной Российской Церкви 1917—1918 годов. Т. 27. Члены и делопроизводители Собора: биобиблиографический словарь / отв. ред. С. В. Чертков. — М.: Изд-во Новоспасского монастыря, 2020. — 664 с. — ISBN 978-5-87389-097-2.

Умершие от сыпного тифа
Преподаватели Калужской духовной семинарии
Преподаватели 2-й Московской гимназии
Преподаватели Иркутского государственного университета
Преподаватели Тартуского университета
Статские советники
Участники Поместного собора Православной российской церкви (1917—1918)
Переводчики на эстонский язык